Berend Roosen ist der Name folgender Personen:

 Berend Roosen (Reeder) (1705–1788), deutscher Reeder, Werftbesitzer und Kaufmann
 Berend Roosen (Offizier) (1873–1945), deutscher Offizier und Polizeipräsident von Halle